José Luis Díez puede referirse a:
el marino español José Luis Díez y Pérez de Muñoz;
el destructor español José Luis Díez, bautizado así en honor del marino;
el historiador de arte español José Luis Díez García.